

Sciences et techniques 
 En géographie physique, une combe est une forme de relief jurassien formant une vallée.

Culture et société

Littérature 
 Dans la combe est une nouvelle d'Anton Tchekhov.

Monuments 
 .

Patronyme 

 Alan Combe (1974-), footballeur écossais ;
 Alphonse Combe-Velluet (1843-1902), peintre français ;
 Bobby Combe (1924-1991), footballeur écossais ;
 Carmela Combe (1898-1984), aviatrice péruvienne ;
 Charles-François Combe (1828-1877), peintre décorateur français ;
 Didier Combe (1968-), footballeur français ;
 Édouard Combe (1866-1942), compositeur suisse ;
 Emmanuel Combe (1968-), économiste français ;
 Jean-Christophe Combe (1981-), homme politique français ;
 Sonia Combe (1949-), bibliothécaire française.

Pseudonyme 
 T. Combe, Adèle Huguenin-Vuillemin (1856-1933), écrivaine suisse.

Toponyme

France 
 Combe-Capelle, un site préhistorique situé sur la commune de Saint-Avit-Sénieur, en Dordogne ;
 La Combe-Saragosse, un quartier de la ville de Besançon, préfecture du Doubs ;
 Ecot-la-Combe, une commune de la Haute-Marne ;
 Esserval-Combe, une commune du Jura ;
 Grand'Combe-Châteleu, une commune du Doubs ;
 Grand'Combe-des-Bois, une commune du Doubs ;
 La Combe, un lieu-dit de la commune de Saint-Igny-de-Vers, dans le Rhône ;
 La Combe de Sillingy, un hameau de la commune de Sillingy, en Haute-Savoie ;
 La Combe-de-Lancey, une commune de l'Isère ;
 La Grand-Combe, une commune du Gard, chef-lieu du canton de même nom ;
 Roc de Combe, un site préhistorique situé sur la commune de Payrignac, dans le Lot ;
 Thélis-la-Combe, une commune de la Loire ;
 Villers-la-Combe, une commune du Doubs ;
 La Combe-aux-fées : 
 un lieu-dit à proximité de Dijon où s'est déroulée l'affaire du conseiller Prince en 1934
 un lieu-dit ayant donné son nom à un chemin de la commune d'Istres
 une localité du Midi de la France où se rend le sous-préfet dans la  neuvième nouvelle (1866) des Lettres de mon moulin d'Alphonse Daudet

Royaume-Uni 
 Combe, village anglais situé en Berkshire ;
 Combe, village anglais situé en Oxfordshire.

Suisse 
 la Combe-Grède, une gorge située au sud de la commune de Villeret, dans le canton de Berne ;
 Martigny-Combe, une commune du canton du Valais.

Voir aussi 
 
 
 
 

Patronyme français
Homonymie de monument
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France